Ура́льские го́ры — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана. Горный массив является частью условной границы между частями света Европой и Азией. Остров Вайгач и острова Новая Земля образуют дальнейшее продолжение горной цепи на север в Северном Ледовитом океане. Уральский экономический район имеет богатые ресурсы, в том числе металлические руды, уголь, а также драгоценные и полудрагоценные камни. С XVIII века он внёс значительный вклад в минеральную отрасль российской экономики.

Длина составляет более 2000 километров (с Пай-Хоем и Мугоджарами — более 2600 километров), ширина — от 40 до 150 километров.

Этимология 
В античных источниках Урал отчасти связывают с Рифейскими горами, чаще — с Гиперборейскими горами.
По данным Птолемея, Уральские горы состоят из гор Римнус (Римнинус — река Яик или Уфа; Средний Урал), Норосы, «Норосские» — Южный Урал, с которых течёт река Яик (Урал) и северной части — Гиперборейские.
Рипейские горы — однозначно водораздел между бассейнами Каспия, Чёрного моря и Балтики (Сарматским океаном) и др.

Начиная с первой летописи — «Повести временных лет», XI век нашей эры, — русские называли Уральские горы Поясовым, Сибирским, или Большим Камнем, или же Земным Поясом.

На первой карте Русского государства — «Большом чертеже», составленном во второй половине XVI века, Урал под названием «Большой Камень» был изображён в виде горного пояса, с которого берёт начало множество рек по водоразделу в нынешнем округе Златоустовских заводов и несколько южнее и несколько севернее; вначале только эту часть хребта русские называли Уралом (так, в книге по Большому чертежу говорится, что река Белая вытекла от Уральтовыя горы). И доныне в простонародье только эта часть хребта называется Уралом. Северную часть горного хребта называли
Югорским хребтом или Югорским Камнем.

В башкирском языке топоним «Урал» осознается как весьма древний, вероятно, восходящий к пратюркскому. Его следует связывать с  ~ др.-тюрк. *ör «высота, возвышенность». Помимо данной версии, существует другая теория: от общетюркского «урау», то есть «пояс», «опоясывать».

Современная топонимика рассматривает две основные версии происхождения топонима «Урал». Создатель мансийской версии происхождения названия Э. К. Гофман сравнивал название Урал с мансийским «ур» (гора). В XX веке эту теорию развили венгерские учёные —  (вершина горы), но, при кажущейся убедительности этой версии, сами манси называют Уральские горы Нёр (Камень) и никогда не применяли сочетание «ур ала» ни к Уралу в целом, ни к отдельным его вершинам. Вторая версия рассматривает заимствование топонима из башкирского языка. Действительно, из всех автохтонных народов Урала это название издревле существует только у башкир и поддерживается на уровне языка, легенд и традиций (эпос Урал-батыр). У других коренных народов Урала (ханты, манси, коми, ненцы) иные традиционные названия Уральских гор: , , , .

Геологическое строение 

Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горообразования (герцинская складчатость). Формирование горной системы Урала началось в позднем девоне (около 350 млн лет назад) при формировании Пангеи и закончилось в триасе (около 200 миллионов лет назад).

Является составной частью Урало-Монгольского складчатого геосинклинального пояса. В пределах Урала на поверхность выходят деформированные и часто метаморфизованные горные породы преимущественно палеозойского возраста. Толщи осадочных и вулканических пород обычно сильно смяты, нарушены разрывами, но в целом образуют меридиональные полосы, обусловливающие линейность и зональность структур Урала. С запада на восток выделяются:
 Предуральский краевой прогиб со сравнительно пологим залеганием осадочных толщ в западном борту и более сложным в восточном;
 зона западного склона Урала с развитием интенсивно смятых и нарушенных надвигами осадочных толщ нижнего и среднего палеозоя;
 Центральноуральское поднятие, где среди осадочных толщ палеозоя и верхнего докембрия местами выходят более древние кристаллические породы края Восточно-Европейской платформы;
 система прогибов-синклинориев восточного склона (наиболее крупные — Магнитогорский и Тагильский), выполненных главным образом среднепалеозойскими вулканическими толщами и морскими, нередко глубоководными осадками, а также прорывающими их глубинными изверженными породами (габброидами, гранитоидами, реже щелочными интрузиями) — т. н. зеленокаменный пояс Урала;
 Урало-Тобольский антиклинорий с выходами более древних метаморфических пород и широким развитием гранитоидов;
 Восточно-Уральский синклинорий, во многом аналогичный Тагильско-Магнитогорскому.

В основании первых трёх зон по геофизическим данным уверенно прослеживается древний, раннедокембрийский, фундамент, сложенный преимущественно метаморфическими и магматическими породами и образованный в результате нескольких эпох складчатости. Самые древние, предположительно архейские, породы выходят на поверхность в Тараташском выступе на западном склоне Южного Урала. Доордовикские породы в фундаменте синклинориев восточного склона Урала неизвестны. Предполагается, что фундаментом палеозойских вулканогенных толщ синклинориев служат мощные пластины гипербазитов и габброидов, местами выходящих на поверхность в массивах Платиноносного пояса и других родственных ему поясов; эти пластины, возможно, представляют собой отторженцы древнего океанического ложа Уральской геосинклинали. На востоке, в Урало-Тобольском антиклинории, выходы докембрийских пород довольно проблематичны.

Палеозойские отложения западного склона Урала представлены известняками, доломитами, песчаниками, образовавшимися в условиях преимущественно мелководных морей. Восточнее прерывистой полосой прослеживаются более глубоководные осадки континентального склона. Ещё восточнее, в пределах восточного склона Урала, разрез палеозоя (ордовик, силур) начинается изменёнными вулканитами базальтового состава и яшмами, сопоставимыми с породами дна современных океанов. Местами выше по разрезу залегают мощные, также изменённые спилит-натро-липаритовые толщи с месторождениями медноколчеданных руд. Более молодые отложения девона и отчасти силура представлены преимущественно андезито-базальтовыми, андезито-дацитовыми вулканитами и граувакками, отвечающими в развитии восточного склона Урала стадии, когда океаническая земная кора сменилась корой переходного типа. Каменноугольные отложения (известняки, граувакки, кислые и щелочные вулканиты), связаны с наиболее поздней, континентальной стадией развития восточного склона Урала. На этой же стадии внедрилась и основная масса палеозойских, существенно калиевых, гранитов Урала, образовавших пегматитовые жилы с редкими ценными минералами. В позднекаменноугольно-пермское время осадконакопление на восточном склоне Урала почти прекратилось и здесь сформировалось складчатое горное сооружение; на западном склоне в это время образовался Предуральский краевой прогиб, заполненный мощной (до 4-5 км) толщей обломочных пород, сносившихся с Урала, — молассой. Триасовые отложения сохранились в ряде впадин-грабенов, возникновению которых на севере и востоке Урала предшествовал базальтовый (трапповый) магматизм. Более молодые толщи мезозойских и кайнозойских отложений платформенного характера полого перекрывают складчатые структуры по периферии Урала.

Предполагается, что палеозойская структура Урала заложилась в позднем кембрии — ордовике в результате раскалывания позднедокембрийского континента и раздвижения его обломков, вследствие чего образовалась геосинклинальная впадина с корой и осадками океанического типа в её внутренней части. Впоследствии раздвижение сменилось сжатием и океаническая впадина начала постепенно закрываться и «зарастать» вновь формирующейся континентальной корой; соответственно менялся характер магматизма и осадконакопления. Современная структура Урала носит следы сильнейшего сжатия, сопровождавшегося сильным поперечным сокращением геосинклинальной впадины и образованием пологих чешуйчатых надвигов — шарьяжей.

Сейсмология 
Уральские горы относятся к медленно растущим горам. Обладают низкой сейсмоактивностью с магнитудой 3-6.

Различают несколько сейсмодоменов, в частности: Средне-Уральский, Кировско-Кажимский в которых располагается основная часть эпицентров (гипоцентров) землетрясений. Вдоль Уральских гор проходит крупный геологический разлом — Главный Уральский глубинный разлом.

Географические аспекты 

По восточному подножью Уральских гор проходит условная граница между Европой и Азией.

Географически Уральские горы делятся на пять частей:
 Полярный Урал,
 Приполярный Урал,
 Северный Урал,
 Средний Урал,
 Южный Урал.

На севере продолжением Уральского хребта можно считать горную систему Пай-Хой, на юге — Мугоджары.

Горные хребты 
 Хребет Аваляк
 Хребет Кумба
 Хребет Алатау
 Хребет Бакты
 Бардымский хребет
 Хребет Басеги
 Хребет Баштин
 Хребет Бехта
 Хребет Большая Сука
 Хребет Большой Таганай
 Главный Уральский хребет
 Хребет Долгий мыс
 Хребет Жукатау
 Хребет Зигальга
 Хребет Зильмердак
 Хребет Зюраткуль
 Хребет Ирендык
 Хребет Ицыл
 Хребет Каратау
 Хребет Караташ
 Хребет Большой Калу
 Хребет Крыктытау
 Хребет Кумардак
 Хребет Кырыбужан
 Хребет Малый Таганай
 Хребет Машак
 Хребет Москаль
 Назминский хребет
 Хребет Нургуш
 Хребет Салдыс
 Хребет Средний Таганай
 Хребет Сулея
 Хребет Сухие горы
 Хребет Уреньга
 Уфалейский хребет
 Хребет Урал-Тау
 Чернореченский хребет
 Хребет Юрма
 Хребет Юрматау

Вершины 
Высочайшие вершины:
 Пай-Хой — гора Мореиз (Вэсэй-Пэ) (423 метра).
 Полярный Урал — гора Пайер (1472 метра над уровнем моря).
 Приполярный Урал — гора Народная (1895 метров), гора Манарага (1662 метра).
 Северный Урал — гора Тельпосиз (1617 метров).
 Средний Урал — гора Ослянка (1119 метров).
 Южный Урал — гора Ямантау (1640 метров).
 Мугоджары — гора Боктыбай (657 метров).

Озёра 
Много озёр, известно озеро Таватуй (около 50 км к северу от Екатеринбурга), а также так называемые Челябинские озёра — несколько сотен крупных и мелких озёр, расположенных на севере Челябинской и частью на юго-востоке Свердловской областей. Некоторые из них (Увильды, Иртяш) имеют протяжённость более 10 км. К челябинским также относятся озёра Тургояк, Большие Касли и другие.

Реки 

 Белая
 Вишера
 Исеть
 Кама
 Кара
 Койва
 Кушва
 Куя
 Ляля
 Миасс
 Ница
 Печора
 Реж
 Собь
 Сылва
 Тагил
 Тобол
 Тура
 Урал
 Уса
 Уфа
 Чусовая

Полезные ископаемые 
Урал — это сокровищница разнообразных полезных ископаемых. Из 55 видов важнейших полезных ископаемых, которые разрабатывались в СССР, на Урале представлено 48.

Для восточных районов Урала наиболее характерны месторождения медноколчеданных руд (Гайское, Сибайское, Дегтярское месторождения, Кировградская и Красноуральская группы месторождений), скарново-магнетитовых (Гороблагодатское, Высокогорск). Здесь расположены крупнейшие месторождения бокситов (Северо-Уральский бокситоносный район) и асбеста (Баженовское).

На западном склоне Урала в Приуралье и Зауралье имеются месторождения каменного угля (Печорский, Кизеловский, Челябинский угольные бассейны), нефти и газа (Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн, Оренбургское газоконденсатное месторождение), калийных солей (Верхнекамский бассейн). Особенно Урал славится своими «самоцветами» — драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями (изумруд, аметист, аквамарин, яшма, родонит, малахит и др.).
В недрах гор содержится более двухсот разных минералов. Из Уральского малахита и яшмы сделаны чаши петербургского Эрмитажа, а также внутренняя отделка и алтарь храма «Спас на Крови».

Галерея

См. также 
 Уральские горы в планах нацистов
 Уральский океан
 Уральская эпоха

Примечания

Литература 
 
  (обл.)

Ссылки 

 Уральские горы
 Уральские горы, реки, населённые пункты
 

 
Горные системы Европы
Горные системы Азии
Горы России